Ksenia Olegovna Makarova (en ) est une patineuse artistique russe née le  à Saint-Pétersbourg. Championne de Russie 2010, elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.

Fille des patineurs de couple Larisa Selezneva et Oleg Makarov, elle adopte la nationalité américaine en 2013, comme ses parents l'ont fait avant elle.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance en décembre 1992
Naissance à Saint-Pétersbourg